Les doigts en anatomie sont les extrémités articulées des mains et des pieds de l'homme ou de certains animaux

Biologie 
Doigt à ressaut, une affection qui touche la main

Culture 
 Le doigt, une unité de mesure ; 
Doigt d'honneur, un symbole d'hostilité gestuelle ;
Comme les six doigts de la main, une comédie d'André Melançon de 1978 ;
Les 7 doigts de la main, un collectif de cirque.

Toponymie

Doigt de Galilée, une région située dans le nord de l'état d'Israël